Serie B1 2008-2009 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2008-2009 – torneo di pallavolo maschile